Sakowicz:

 Adam Maciej Sakowicz
 Alicja Sakowicz
 Bohdan Andruszkowicz Sakowicz
 Eugeniusz Sakowicz
 Helena Sakowiczówna (Sakowicz)
 Joanna Sakowicz
 Kasjan Sakowicz
 Kazimierz Sakowicz
 Krystyna Sakowicz
 Stanisław Roman Sakowicz
 Wacława Cumft-Sakowiczowa